Puquina (taal), een uitgestorven taal die gesproken werd in het Andesgebied
 Puquina (district), een district in de Peruaanse provincie General Sánchez Cerro